A Fed Cup de  1989 foi a 27º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com os Estados Unidos ganhando na final da Espanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1989 no tênis